Garifuna bezeichnet:
 die Volksgruppe der Garifuna in Mittelamerika
 die Sprache dieser Volksgruppe, siehe Garifuna (Sprache)
 eine Kreolsprache in der 1806 gegründeten Garifuna-Siedlung Livingston in Guatemala